Viminacium steht für:

 Titularerzbistum Viminacium, Titularerzbistum in Serbien
 Viminacium in Hispania Tarraconensis, das heutige Calzadilla de la Cueza, Ort in der Provinz Palencia, Spanien 
 Viminacium, anderer Name für Viminatium, Stadt in Moesia superior, Serbien

Siehe auch:
 Schlachten von Viminacium, Schlachten zwischen dem Oströmischen Reich und den Awaren